

Patronyme 

 Henri Léon Émile Vincenot (1876-1909), adjudant mécanicien tué à bord du dirigeable République ;
 Henri Vincenot (1912-1985), écrivain (également peintre et sculpteur) ;
 Claudine Vincenot, fille d'Henri Vincenot ;
 Jean Vincenot, maire de la commune française de Maîche de 1971 à 1995.
 Germain Vincenot Marchal (1991-), pilote de moto spécialisé dans le supermotar

Toponymie 
 La Place de l'Adjudant-Vincenot, place du  de Paris, doit son nom à Henri Léon Émile Vincenot.

Homonymie de patronyme